Robert Brojer ist der Name folgender Personen:

* Robert Brojer (Musiker) (1919–1987), österreichischer Gitarrist, Komponist und Hochschullehrer 
 Robert Wilhelm Brojer (1951–1999), österreichischer Gitarrist und Musikpädagoge